Esistono più comuni francesi con questo nome

Blanot – Côte-d'Or
Blanot – Saona e Loira